Рани Мукерджи (, ; род. 21 марта 1978) — индийская актриса. Обладательница наибольшего числа (7) наград Filmfare Awards в женских игровых категориях. Замужем за режиссёром и продюсером Адитьей Чопра.

Семья 
Рани происходит из большой бенгальской семьи, многие члены которой посвятили себя кино. Её отец  — бывший режиссёр, а её мама Кришна раньше была закадровой певицей. Её брат Радж Мукерджи — продюсер. Её тетя по матери  была популярной бенгальской актрисой, а её троюродная сестра Каджол — популярная актриса Болливуда.

21 апреля 2014 года Рани вышла замуж за режиссёра Адитью Чопра, также происходящего из семьи кинематографистов. 9 декабря 2015 года в семье родилась девочка — Адира.

Карьера 

Рани Мукерджи трижды возглавляла список «Десять лучших Болливудских актрис» с 2005 по 2007 год. В феврале 2006 года журнал Filmfare поставил её на восьмое место в списке «Десять великих имен Болливуда». В 2007 она поднялась на пятое.

29 января 2012 года Рани получила премию как лучшая актриса второго плана за фильм «Никто не убивал Джессику» и стала первой актрисой в истории Filmfare Awards, которая имеет в своей копилке 7 статуэток.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards